Maksim Bartolj (ur. 1 maja 2003) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ilirija Lublana. Medalista mistrzostw świata juniorów, zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy i mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Początkowo uprawiał kombinację norweską – jedyne starty w zawodach FIS w tej dyscyplinie odnotował w 2018, gdy wziął udział w konkursach FIS Youth Cup i OPA Games, plasując się na odległych pozycjach.

W styczniu 2019 w Planicy zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 49. lokatę. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lipcu 2019 w Szczyrku, gdzie był 14. We wrześniu 2019 w Velenje zadebiutował w Alpen Cupie, plasując się na 7. pozycji. W lutym 2020 w Planicy po raz pierwszy wystąpił w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 49. miejsce. W tym samym miesiącu w Villach w OPA Games w starszej grupie wiekowej był czwarty w rywalizacji indywidualnej i drugi w konkursie drużynowym.

We wrześniu 2021 trzykrotnie stawał na podium FIS Cupu, zajmując 2. pozycję w obu konkursach w Ljubnie oraz pierwszym w Villach. W tym samym miesiącu pierwszy raz w karierze stanął na podium konkursu Alpen Cup, w grudniu w Seefeld in Tirol pierwszy raz wygrał zawody tej rangi, a cały sezon 2021/2022 zakończył na 3. miejscu w klasyfikacji generalnej cyklu Alpen Cup. W marcu 2022 w Zakopanem wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 21., w konkursie drużynowym ze słoweńskim zespołem zajął 4. pozycję, a w rywalizacji drużyn mieszanych zdobył srebrny medal. W tym samym miesiącu w Lahti wziął udział w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy, zajmując 5. lokatę w konkursie indywidualnym, 4. w rywalizacji drużynowej oraz zdobywając złoty medal w zmaganiach zespołów mieszanych.

18 lutego 2023 zdobył punkty w swoim debiucie w Pucharze Świata, zajmując 20. miejsce w zawodach w Râșnovie, zaś następnego dnia 19 lutego 2023 razem z Zigą Jelarem w konkursach duetów wywalczyli 2. miejsce, ulegając jedynie Niemcom Andreasowi Wellingerowi i Karlowi Geigerowi. 

Bartolj jest medalistą mistrzostw Słowenii – latem 2019 z pierwszym zespołem klubu SSK Ilirija Lublana zdobył brązowy medal w rywalizacji drużyn mieszanych, w grudniu 2020 brąz w zmaganiach drużynowych, a w grudniu 2021 srebro w konkursie drużynowym.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Bartolja na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Bartolja na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 19 lutego 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2003